Мидделбург:

 Мидделбург — город в Нидерландах
 Мидделбург (община) — община, к которой относится город
 Мидделбург (ЮАР):
 Мидделбург (Восточная Капская провинция)
 Мидделбург (Мпумаланга)

См. также
 Мидлберг